Die Basidsch-e Mostaz'afin (, kurz auch Bassidsch oder Basidsch, international auch Basij) sind eine als inoffizielle Hilfspolizei eingesetzte paramilitärische Miliz des Iran, die sich aus Freiwilligen rekrutiert. Die Angehörigen dieser Miliz bzw. Milizen (Basidschmilizen) werden als Basidschi bezeichnet. Am 26. November 1979 durch einen Erlass von Ruhollah Chomeini gegründet, sind die Basidschi organisatorisch eine Abteilung der Iranischen Revolutionsgarde. Im Ersten Golfkrieg gegen den Irak fanden zehntausende Basidschis in teils jugendlichem Alter als menschliche Minenräumer auf dem Schlachtfeld den Tod.

Die staatliche Nachrichtenagentur IRNA bezifferte die Anzahl der Basidschis anlässlich eines Besuches von Revolutionsführer Ali Chamene’i am 26. November 2007 mit 12,5 Millionen, darunter 5 Millionen Frauen. Eine Studie aus dem Jahre 2005 des Center for Strategic and International Studies in Washington beschreibt 90.000 aktive „Vollzeit“-Basidschis, 300.000 Reservisten, sowie die Möglichkeit, bis zu eine Million zu mobilisieren. Derzeitiger Kommandeur ist Gholamreza Soleimani. Gemäß der Journalistin Amiri betrug im Jahr 2021 die Anzahl der registrierten Basidschimilizen ungefähr 450.000, die der nichtregistrierten Millionen. Oft agieren die Basidschimilizen, ebenso wie die Revolutionsgarde, in Zivil – etwa bei Straßenkontrollen.

Erster Golfkrieg

Rekrutierung 
Ruhollah Chomeini forderte 1981 in einer Ansprache an das Volk:

Der 14-jährige Hossein Fahmideh sprengte sich am 10. November 1980 bei Chorramschahr mit einer Handgranate vor einem irakischen Panzer in die Luft. Sein Tod wurde in den iranischen Medien als Vorbild gepriesen und mit einer Briefmarke geehrt.

Der Vorsitzende des Wächterrates, Ajatollah Ahmad Dschannati, gab als Devise für die Mobilisierung aus:

Danach erhielten alle Schüler ab dem achten Schuljahr eine militärische Ausbildung. Die geeignetsten Schüler bzw. Freiwilligen wurden von der Organisation der Basidsch übernommen und kamen erstmals gezielt 1982 bei der iranischen Gegenoffensive zum Einsatz. Die Basidschis wurden systematisch in Schulen angeworben und durften ohne Erlaubnis der Eltern nach Erreichen der Volljährigkeit in den Krieg ziehen. Die Volljährigkeit wurde 1980 vom Wächterrat auf 15 Jahre festgelegt.

Die Aufgabe der Kindersoldaten bestand darin, vor den regulären Truppen und Panzern als eine Art lebender Minenräumer über das Kampfgebiet zu gehen. Drögemüller beschreibt arbeitslose Jugendliche aus der Provinz, meist ohne Waffen, mit einer weißen oder roten Stirnbinde mit der Aufschrift “Allahu Akbar”, die über die Minenfelder gegen die Stellungen der Iraker anrennen.

Menschliche Welle 
Die Kampftaktik der menschlichen Welle, mit kaum oder nicht ausgebildeten Zivilisten als Vorhut für die paramilitärischen Pasdaran, wurde erstmals am 30. September 1982 am Frontabschnitt bei Mandali eingesetzt. In einer Einzelaktion starben dabei mindestens 4.000 Iraner, dagegen 300 der verteidigenden Iraker. Ein iranisches Schulbuch aus dem Jahre 2004 für die Stufe 10 beziffert 36.000 Schuljungen, die im Krieg starben.

Minenräumer 
Bahman Nirumand zitiert eine Ausgabe der Zeitung Ettelā'āt aus dem Jahre 1984:

Den Eltern derjenigen Kinder, die als sogenannte „Märtyrer“ starben, wurden Prämien versprochen. Den Kindern hatte man dabei Plastikschlüssel um den Hals gehängt, die die Pforte zum Paradies aufschließen sollten. Eine halbe Million Plastikschlüssel hatte man aus Taiwan importiert. Bevor man Kinder dazu benutzte, soll man Esel und Maultiere verwendet haben. Diese flüchteten jedoch in Panik, sobald die ersten Tiere von den Explosionen auseinandergerissen worden waren.

Mohsen Rezai, der damalige Kommandeur der Pasdaran und somit auch der Bassitschi, wurde von der „Vereinigung der Mütter der Kindersoldaten“ beschuldigt, für den Tod Tausender verantwortlich zu sein. Eine Anklage vor Gericht wurde abgewiesen; der heutige Revolutionsführer Ali Chamene’i war damals Oberkommandierender der Streitkräfte.

Sichtweise der Pasdaran 
In einem Interview mit Ali Sadrzadeh beschrieb der Pasdar Ahmad seine Sichtweise für den Einsatz militärisch unerfahrener Jugendlicher:

Internationaler Protest 
Am 19. August 1983 wurden mehr als 200 Kinder und Jugendliche von irakischen Truppen gefangen genommen. Das Hilfswerk Terre des Hommes nahm die Kinder auf. Am 9. September 1983 richtete der Ausschuss für Menschenrechte der Vereinten Nationen den dringenden Appell an den Iran, auf die Rekrutierung und den Einsatz von Kindersoldaten zu verzichten.

Heutige Funktion

Einsatz gegen Opposition 
Die Basidschmilizen, die millionenstarke Freiwilligenmiliz der Revolutionsgarde, die in jeder Stadt über Einheiten verfügt, wurden von Ahmadineschād vor seiner Wiederwahl 2009 mit einem höheren Budget ausgestattet. Heute dienen die nach der Islamischen Revolution mit Privilegien ausgestatteten Basidschis dem iranischen Regime zur Unterdrückung der Opposition. Bei den Protesten im Iran seit September 2022 sind sie an der Tötung und Misshandlung von Protestierenden beteiligt.

Bei den Protesten nach den iranischen Präsidentschaftswahlen 2009 wurden die Basidschis gezielt gegen Demonstranten eingesetzt. Der ehemalige iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad erschien zu einigen offiziellen Veranstaltungen in Basidsch-Uniform, und auch andere hohe Politiker erklären die Basidschis, deren Vorgehensweise etwa von Mohsen Sazegara mit dem der Mafia verglichen wurde, zu nationalen Vorbildern. Kinder der Angehörigen von Revolutionsgarde und Basidschmilizen haben viele Positionen übernommen und studierten und studieren zum Teil an Eliteuniversitäten im Ausland.

Verfolgung religiöser Minderheiten 
Die Basidschis werden von der Regierung auch gegen religiöse Minderheiten, darunter die Sufi-Derwische, in Stellung gebracht. Am 13. Februar 2006 setzte die Miliz das Gebetshaus der Derwische in der Stadt Ghom in Brand. Dabei wurden 1.200 Mitglieder des Nematollah-Sufiordens festgenommen. Am 10. und 11. Oktober 2007 räumten die Basidschis Sufi-Gotteshäuser in der südwestiranischen Stadt Borudscherd, Provinz Lorestan. Dabei wurden 80 Personen verletzt. Bei der Räumung kamen Molotowcocktails und Bulldozer zum Einsatz. Nach Meinung des Sufi-Meisters Seyed Mostafa Azmayesh gehe es darum, die Derwisch-Bewegung auszulöschen. Seit Monaten sei eine Kampagne in Zeitungen und von Predigern in Moscheen im Gange. Obwohl der Nematollah-Derwischorden zur Schia zählt, wird die Religionsgemeinschaft im Iran als unislamisch verfolgt. Kommentatoren sehen als Grund die Furcht des iranischen Ajatollah-Regimes um seinen Anspruch auf Meinungsführerschaft in der Umma. Die weltoffene Auslegung des Korans durch die Derwische, verbunden mit Tanz und Musik, lässt die Bewegung unter jungen Leuten im Iran zunehmend Anhänger finden.

Gegen ausländisches Satellitenfernsehen 
Im Juli 2016 warnte der damalige General Mohammed Resa Nagdi von der Basidsch-e Mostaz'afin die Bürger vor dem „subversiven“ Einfluss ausländischer Satellitensender auf die „Moral und Kultur der Gesellschaft“. Die Nutzung habe „eine Zunahme der Scheidungen, Drogenabhängigkeit und Unsicherheit“ zur Folge. Die staatlichen Behörden haben demnach das im Land geltende Verbot umgesetzt und in Razzien 100.000 illegal montierte Parabolantennen (Satellitenschüsseln) zerstört. Das Ministerium für Kultur und islamische Führung unter Ali Dschannati plädiert für eine Gesetzesänderung, da „70 Prozent der Iraner“ Parabolantennen nutzen.

Siehe auch 
 Streitkräfte des Iran
 Ashura-Einheit
 Iranische Hezbollah

Literatur 
 Natalie Amiri: Zwischen den Welten. Von Macht und Ohnmacht im Iran. Aufbau, Berlin 2021, ISBN 978-3-351-03880-9; Taschenbuchausgabe ebenda 2022, ISBN 978-3-7466-4030-3, S. 100, 110, 113–117, 120, 124 und öfter.
 Saeid Golkar: Captive Society: The Basij Militia and Social Control in Iran. Columbia University Press, New York 2015, ISBN 978-0-231-70442-7.

Einzelnachweise 

Geschichte Irans (20. Jahrhundert)
Paramilitärische Organisation
Militär (Iran)
Bewaffnete islamistische Organisation